Wilmshurst ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Wilmshurst (* 1948), britische Juristin
 Ken Wilmshurst (1931–1992), britischer Weit- und Dreispringer